Diapsidi („dva luka”) su grupa amniotskih tetrapoda koji su razvili dva otvora (-{temporal fenestra}-) na svakoj strani njihove lobanje pre oko 300 miliona godina tokom kasnog karbonskog perioda. Diapsidi su ekstremno raznovrsni, i obuhvataju sve krokodile, guštere, zmije, kornjače, i dinosauruse (avijanske i neavijanske). Mada su neki diapsidi izgubili bilo jedan otvor (gušteri), ili oba otvora (zmije i kornjače), ili imaju znatno restrukturiranu lobanju (moderne ptice), oni se još uvek klasifikuju kao diapsidi na bazi njihvog porekla. Postoji bar 7.925 vrsta diapsidnih reptila u današnje vreme (skoro 18.000 kad se uvrste ptice).

Klasifikacija

Reference

Spoljašnje veze 

 
 Diapsida . Michel Laurin and Jacques A. Gauthier. Tree of Life Web Project. June 22, 2000.
 Diapsida Cladogram at Mikko's Phylogeny Archive

 01
Таксономија гмизаваца
Romeriids